Louis von Fisenne (1874-1939), lid van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
 Louis von Fisenne (1911-1990), burgemeester van Warmond en Hengelo.